Angela:
 Angela — род насекомых из отряда богомолов.
 Angela — японская музыкальная поп-группа;

См. также 
 Ангела (значения)
 Анджела (значения)
 Энджи